Krumscheid  ist der Name mehrerer Orte in Deutschland:
 Krumscheid (Asbach), Ortsteil der Gemeinde Asbach, Landkreis Neuwied
 Krumscheid (Leubsdorf), Ortsteil der Gemeinde Leubsdorf, Landkreis Neuwied